Boomerang Lake ist der Name mehrerer Seen

in den Vereinigten Staaten:
 Boomerang Lake (Alaska)
 Boomerang Lake (Kalifornien)
 Boomerang Lake (Washington)

in Australien:
 Boomerang Lake (Western Australia)

in Neuseeland:
 Lake Boomerang, in der Region Southland